La  voit le FC Auch évoluer en groupe A, l’élite du rugby français.

André Lestrade est le nouveau président du club.
Marceau Ambal qui arrive d’Agen et est le nouvel entraîneur du club.
Amoindri par les départs de ses trois principaux leaders, Jacques Gratton pour Agen, Jacques Brunel pour Grenoble et Jacques Fouroux qui part entraîner l’équipe de France, Auch, malgré une victoire sur le leader Romans termine dernier de sa poule avec 5 victoires et 13 défaites et redescend en groupe B après 4 saisons consécutives dans l’élite.

Auch termine  club national.

Pour ses débuts comme homme de terrain de l’équipe de France, Jacques Fouroux gagne le Tournoi des Cinq Nations 1981, grand chelem à la clé.

Classement des 4 poules de 10 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative.

Les matchs de la saison 
Auch termine dernier de sa poule avec 28 points soit 5 victoires pour 13 défaites.

À domicile 

 Auch-Agen 4-9
 Auch-Albi 24-6
 Auch-Carcassonne 7-19
 Auch-Dax 13-10
 Auch-Narbonne 15-13
 Auch-Nice 16-15
 Auch-Périgueux 0-3
 Auch-Toulouse 9-23
 Auch-Romans 12-0 : belle victoire sur le premier de la poule.

À l’extérieur 

Agen-Auch 53-0
Albi-Auch 18-10
Carcassone-Auch 25-0
Dax-Auch 19-10
Narbonne-Auch 41-13
Nice-Auch 15-3
Perigueux-Auch 16-3
Toulouse-Auch 19-7
Romans-Auch 42-9

Challenge du Manoir 
Auch termine dernier de son groupe en Challenge avec 6 points soit 6 défaites en 6 matchs.
Terminant  et dernier de la compétition, Auch après 27 participations consécutives entre 1955 et 1981 ne fut par la suite plus invité à disputer ce prestigieux challenge ce qui ne sera pas sans conséquences sur les finances du club.

À domicile 

 Auch-Perpignan : défaite 
 Auch-Pau : défaite
 Auch-Graulhet : défaite

À l’extérieur 

 Perpignan-Auch : défaite 
 Pau-Auch : défaite
 Graulhet-Auch : défaite

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Toulouse (16 points) contre La Rochelle (12), Romans (16) contre Mont-de-Marsan (12), Carcassonne (16) contre Perpignan (13), Graulhet (15) contre Angoulême (14), Agen (16) contre Lourdes (12), Dax (14) contre Toulon (14), Narbonne (16) contre Brive (12) et Béziers (15) contre Pau (14).

Effectif 
 Arrières : Vincent Romulus, William Marty
 Ailiers : Santin, Brunet, Bonnet, Patrick Franch
 Centres : Patrick Lafferière, Marc Coma, Pierre Bayard
 Ouvreur : Dall’Ava
 Demis de mêlée : Gilles Boué
 Troisième lignes centre : Riva, Claude Sénac
 Troisièmes lignes aile : Alain Weidler, Senne
 Deuxièmes lignes : Jean-Pierre Dorique, Ravier, Botarini, Ventura
 Talonneur : Jean Bortolucci 
 Piliers : Lapeyre, Marc Ducousso, Bona, Ventura

Bibliographie

Notes et références 

1980-1981
Rugby à XV en 1980
Rugby à XV en 1981